Елена Анатольевна Михайличенко (род. 14 сентября 2001 года, Тольятти) — российская гандболистка, левый полусредний игрок сборной России и клуба ЦСКА. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Чемпионка мира среди юниорок 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2021).

Биография 
В секцию гандбола Елена пришла в возрасте 9 лет. Первый тренер - Нина Борисовна Савинова, Заслуженный тренер России. Воспитанница КСДЮСШОР "Олимп" города Тольятти.

В гандбольном клубе «ЛАДА» — с мая 2017 года. 

 Бронзовый призер первенства России 2014 года
 Серебряный призер первенства России 2016 года среди девушек 2001 г.р.  
 Победительница первенства России 2018 года среди юниорок до 18 лет
 Победительница первенства России 2018 года среди девушек до 20 лет в составе «Лады-2»
 Серебряный призер чемпионата России 2018 года
 Серебряный призер чемпионата России 2019 года 
 Серебряный призер Кубка России 2019 года в составе «Лады»
 Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года
 Чемпионка России 2021 года

Карьера в сборной 
На уровне молодёжных сборных: серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи 2017 года в Словении. Чемпионка мира среди юниорок 2018 года в Польше и лучший бомбардир сборной России на этом турнире (44 гола). 

Была вызвана в национальную сборную на чемпионат мира 2019 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, который проходил в Японии.

Серебряный призер  Олиапиады-2020  в Токио  составе национальной сборной России по гандболу.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Елена Михайличенко на сайте Европейской гандбольной федерации
 

Гандболистки России 
Игроки ГК «Лада»
Игроки ЖГК ЦСКА Москва
Игроки женской сборной России по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года